International Lawn Tennis Challenge 1927 je bil dvaindvajseti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1927 v športu
1927